
Termin -{EP2}- ima više značenja.

 Prostaglandinski E2 receptor
 EP2 (EP), album grupe -{The Kleptones}-